Svjetsko prvenstvo u reliju 1979.g. sedma je sezona Svjetskog prvenstva u reliju u organizaciji FIA (Fédération Internationale de l'Automobile).
Sezona se sastojala od 12 utrka. Sezona 1979.g. prva je sezona Svjetsko prvenstva u reliju za vozače (umjesto dotadašnjeg FIA kupa za vozače). Utrke koje su se bodovale za momčadskog prvaka bodovane su i za vozačkog prvaka iako ne istom metodom.
Proizvođači su i dalje dobivali bodove po sustavu iz 1977.g. po kojemu je bodovan ukupni poredak i poredak unutar grupe. Samo najbolje plasirani vozač pojedinog proizvođača je osvajao bodove za Svjetsko prvenstvo proizvođača (ukupni poredak i poredak unutar grupe).

Prvenstvo za vozače bodovalo se po starom sustavu, gdje se na kraju utrke ovisno o ukupnom poredku vozača prvo mjesto bodovalo s 20 bodova pa tako do jednog boda za 10. mjesto.

Utrke

Prvenstvo za proizvođače

Prvenstvo za vozače

Momčadi 

 1979